Донско́й переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто под контролем России
 Донской переулок — переулок в Симферополе.

Россия 
 Донской переулок — переулок в Астрахани.
 Донской переулок — переулок в Бийске.
 Донской переулок — переулок в Брянске.
 Донской переулок — переулок в Грозном.
 Донской переулок — переулок в Орле.
 Донской переулок — переулок в Сочи.
 Донской переулок — переулок в Ставрополе.
 Донской переулок — переулок в Таганроге.
 Донской переулок — переулок в Томске.
 Донской переулок — переулок в Хабаровске.
 Донской переулок — переулок в Челябинске.

Украина 
 Донской переулок — переулок в Херсоне.

См. также 
 Донская улица
 Донская площадь
 Донской проезд